En Gascogne et au Pays basque, on appelle barthe (du gascon barta) les plaines alluviales inondables longeant les cours d'eau.

Présentation 
Ce mot, dérivé d'une racine basque (i)bar : « vallée », est à l'origine de nombreux toponymes comme , ,  ou encore . Très fréquent dans l'ouest de la Gascogne, il s'applique aux plaines humides, propices aux cultures, qui bordent les cours d'eau, dont l'Adour. 

Ce mot ne doit pas être confondu avec le terme de l'est gascon et du Languedoc qui s'est spécialisé dans le sens de « broussailles, petit bois caractéristique des garrigues » ; en occitan « las bartas » (cf. ).

Patronyme 
Le patronyme Barthe, qui provient aussi du terme gascon et languedocien barta, désigne une caractéristique du domaine ou le lieu d'origine. Il est notamment porté par les personnes suivantes :
 Adrien Barthe (1828-1898), compositeur français
 Alexandre Barthe (né en 1986), footballeur français ; 
 Benjamin Barthe (1972-), journaliste français ;
 Claude Barthe (1947-), prêtre et théologien français ;
 Cyril Barthe (1996-), coureur cycliste français ;
 Denis Barthe (1963-), musicien français ;
 Édouard Barthe (1882-1949), homme politique français ;
 Émile Barthe (1874-1939), écrivain français de langue occitane ;
 Félix Barthe (1795-1863), jurisconsulte et homme politique français ;
 Fernand Barthe (1898-1961), joueur français de rugby à XV ;
 Georges Isidore Barthe (1834-1900), avocat, rédacteur et homme politique québécois ;
 Gilles Barthe (1906-1993) ecclésiastique français ;
 Henri La Barthe (1887-1945), écrivain français ;
 Hugues Barthe (1965-), dessinateur de bande dessinée et illustrateur français ;
 Jean Barthe (1932-2017), joueur français de rugby ;
 Jean-Jacques Barthe (1936-2022), homme politique français ;
 Jean-Marie Barthe (1849-1934), missionnaire jésuite français, évêque de Tiruchirapalli ;
 Joseph-Guillaume Barthe (1816-1893), homme politique québécois ;
 Marcel Barthe (1813-1900), homme politique français ;
 Marcelle Barthe, (1904-1964), comédienne et écrivaine canadienne ;
 Nicolas Thomas Barthe (1734-1785), auteur dramatique français ;
 Paul de La Barthe de Thermes (1482-1562), militaire français ;
 Pierre Barthe (19?-), auteur québécois ;
 René Barthe (1893-1957), médecin français, pionnier de la médecine du travail ;
 Renée Barthe (1904-1993), épouse Reyraud, femme politique française ;
 Roger Barthe (1911-1981), essayiste, lexicologue et poète occitan français ;
 Stéphane Barthe (1972-), coureur cycliste français ;
 Yannick Barthe (19?-), sociologue français.

Toponyme 

 Barthe est une commune française des Hautes-Pyrénées ;
 La Barthe-de-Neste est une commune française des Hautes-Pyrénées ;
 Barthes de l'Adour ;
 Le château de la Barthe est un château situé à Belflou (Aude, France).

Références 

Mot gascon
Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Toponymie basque
Patronyme occitan
Géologie des Landes
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France